Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 453 dans le monde.

 Route fédérale 453 en Allemagne
 BR-453 au Brésil
 Route régionale 453 en Finlande
 Route nationale 453 en France